Ludwigstal ist der Name folgender Orte: 

in Deutschland
 Ludwigstal, ein Stadtteil von Tuttlingen im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
in Polen
 Dolędzin (ehemals Ludwigstal O.S. im Landkreis Ratibor, Oberschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Schlesien; siehe Rudnik (Powiat Raciborski)
 Grzybowski Młyn (ehemals Ludwigstal im Landkreis Berent, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Kościerzyna (Landgemeinde)
 Ludwichowo (ehemals Ludwigsthal im Landkreis Neumark, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Lubawa (Landgemeinde)
 Zwierzynek (ehemals Ludwigstal im Landkreis Dirschau, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Tczew (Landgemeinde)
in der Ukraine
 Ludwigstal (heute Karla Libknechta/Карла Лібкнехта), eine Ortschaft in der Oblast Donezk